Le nom de gare de Saint-Denis peut désigner plusieurs gares ferroviaires :

Belgique 

 la gare de Saint-Denis-Bovesse, dans la province de Namur ;
 la gare de Boucle-Saint-Denis (Sint-Denijs-Boekel ), en Flandre-Orientale ;
 la gare de Saint-Genois-Helchin, (Station Sint-Denijs-Helkijn ), en Flandre-Occidentale ;
 la gare de Saint-Denis-Westrem (Sint-Denijs-Westrem ), en Flandre-Orientale.

France 
 la gare de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis ;
 Gare de Saint-Denis, une station de tramway située sur le pont de la rue du Port à proximité de cette gare ;
 la gare du Stade de France - Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis ;
 la gare de La Plaine - Stade de France, en Seine-Saint-Denis ;
 la gare de Saint-Denis, à La Réunion.

Saint-Denis